Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Ullyett che ha battuto in finale Peter Tramacchi 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Steve Campbell (primo turno)
 Daniel Nestor (quarti di finale)
 Albert Chang (primo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)

 Jamie Morgan (primo turno)
 Wayne Black (primo turno)
 Lars Rehmann (primo turno)
 Peter Tramacchi (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1996